A Equipe Tunisina de Copa Davis representa Tunísia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Tunisienne de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Tunisina)

Tunisia